Gruyère eller Gruyere kan avse:

 Gruyère – en hårdost som tillverkas i Schweiz och Frankrike
 Gruyère (grevskap) – ett historiskt grevskap i Saanes övre dalgång i Schweiz 
 Gruyère (distrikt) – ett förvaltningsdistrikt i kantonen Fribourg i Schweiz
 Gruyères – en kommun och ort i distriktet Gruyère i Schweiz
 Gruyere, Victoria – en ort i Victoria i Australien